Nom de dos visirs buwàyhides:
 Ibn al-Amid I de nom complet Abu l-Fadl Muhammad ibn al-Husayn ibn Muhammad visir 940-972
 Ibn al-Amid II de nom complet Abu-l-Fat·h Alí ibn Muhàmmad, fill de l'anterior, visir 972-977